La clase Classica es una clase de cruceros originalmente construidos y operados por Costa Cruceros. Fueron construidos antes de que Carnival Corporation & plc comprara la línea de cruceros en 1997. El primer barco se construyó en 1991 como Costa Classica. Le siguió un barco gemelo llamado Costa Romántica en 1993. Ambos barcos fueron operados por Costa durante más de 20 años. A partir de 2021, ambos barcos abandonaron la flota. La embarcación más antigua todavía está en servicio, mientras que la embarcación más nueva se vendió como chatarra.

Unidades

Referencias 

Cruceros (buque de pasajeros)
Trasatlánticos por clase